Louise Brough ha battuto in finale Margaret Osborne 8-6, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Margaret Osborne (finale)
 Louise Brough (Campionessa)
 Doris Hart (semifinali)
 Pat Todd (quarti di finale)

 Shirley Fry (terzo turno)
 Mary Arnold Prentiss (terzo turno)
 Dorothy Head (quarti di finale)
 Barbara Krase (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1947